XIV Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении (IAAF) — проходил в Стамбуле (Турция) с 9 по 11 марта 2012 года на арене Ataköy Athletics Arena.

Результаты

Мужчины 
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016

Женщины 
2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016

Медальный зачет

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

Чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении 2012